Окотито има више значења:

 Окотито (Чилпансинго де лос Браво), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Окотито (Талпа де Аљенде), насеље у савезној држави Халиско у Мексику